Wilhelm Thies ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Thies (Politiker) (1835–1904), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL Preußen 
 Wilhelm Thies (Schriftsteller) (1854–1926), deutscher Postbeamter, Schriftsteller und Übersetzer
 Wilhelm Thies (Pädagoge) († 1962), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer